Een verkeersweg:
 N563 (België)
 N563 (Frankrijk)
 N563 (Nederland), zie Provinciale weg 563

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing